Джеймс Рэйхер Снука (, при рождении Джеймс Уили Смит ; ) — американский рестлер и актёр, более известный под псевдонимом Джимми «Суперфлай» Снука ().

Снука выступал во множестве промоушнов с 1970-х до 2010-х годов. Наиболее известен выступлениями в World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE) в 1980-х. В 1996 году был включён в Зал славы WWE. Снука был первым чемпионом ECW в тяжёлом весе в Eastern Championship Wrestling (позже Extreme Championship Wrestling). Его дети, Джимми Рэйхер-младший и Тамина Снука также рестлеры.

Интересно, что Снука практически никогда не покидал ринг, не сделав жеста «I love you» своим поклонникам. А в его интервью одним из самых любимых слов было — «brudda».

Карьера в рестлинге

Личная жизнь 
Снука был женат трижды. Его вторая жена — Шерон — член известной рестлинг-династии Аноа’й. Имеет 4 детей от брака с Шерон: Сарону, Джеймса-младшего (известен выступлениями в WWE под псевдонимами Дьюс (англ. Deuce) и Сим Снука (англ. Sim Snuka)), Лиану и Ату.

Обвинение в убийстве 
Снука был арестован в сентябре 2015 года по обвинению в убийстве третьей степени и непреднамеренном убийстве, связанным с смертью его подруги Нэнси Архентино в мае 1983 года, которая умерла от травм, которые следователь назвал связанными с домашним насилием. В течение десятилетий данное дело было нераскрытым преступлением, в котором Снука был единственным подозреваемым. Снука не признал себя виновным, но был в конечном счёте признан неспособным предстать перед судом в июне 2016 года из-за того, что ему поставили диагноз деменция. Его здоровье и далее ухудшалось, и в декабре 2016 года его законный представитель объявил, что ему осталось шесть месяцев жизни из-за смертельной болезни. Обвинения были отозваны 3 января 2017 года, когда Снука был признан неспособным предстать перед судом. Он умер двенадцать дней спустя.

Смерть 
В августе 2015 года жена Снуки, Кэрол, объявила, что ему поставлен диагноз рак желудка. В результате он перенёс операцию по удалению лимфатических узлов, части желудка и всех видимых опухолей. 2 декабря 2016 года было объявлено, что Снука находится в хосписе и ему осталось шесть месяцев жизни из-за терминальной стадии болезни. Он умер 15 января 2017 года в возрасте 73 лет в Помпано-Бич, Флорида.

Титулы и достижения 

 All Japan Pro Wrestling
 World’s Strongest Tag Team League (1981) — с Брюзером Броуди
 Cauliflower Alley Club
 Other honoree (1996)
 Continental Wrestling Association
 CWA International Tag Team Championship (1 раз) — с Джей Ти Сауферном
 Eastern Championship Wrestling
 NWA ECW Heavyweight Championship (2 раза)
 NWA ECW Television Championship (1 раз)
 Georgia Championship Wrestling
 NWA National Tag Team Championship (1 раз) — с Терри Гордоном
 International Wrestling Superstars
 IWS United States Championship (1 раз)
 Mid-Atlantic Championship Wrestling
 NWA United States Heavyweight Championship (Среднеатлантическая версия) (1 раз)
 NWA World Tag Team Championship (Среднеатлантическая версия) (2 раза) — с Полом Орндорфом (1) и Рэнди Стивенсом (1)
 NWA All-Star Wrestling
 NWA Canadian Tag Team Championship (Ванкуверская версия) (1 раз) — с Доном Лео Джонатаном
 NWA Big Time Wrestling
 NWA Texas Heavyweight Championship (1 раз)
 NWA Texas Tag Team Championship (1 раз) — с Джино Эрнандесом
 NWL WRESTLING
 NWL Heavyweight Championship (1 раз)
 Pacific Northwest Wrestling
 NWA Pacific Northwest Heavyweight Championship (5 раз)
 NWA Pacific Northwest Tag Team Championship (6 раз) — с Датчем Сэведжем
 Pro Wrestling Illustrated
 Матч года (1982) против Боба Бэклунда (поединок в клетке 28 июня)
 Самый популярный рестлер года (1983)
 Команда года (1980) с Рэем Стивнсом
 PWI ставит его под № 29 в списке 500 лучших рестлеров 2003 года
 World Wide Wrestling Alliance
 WWWA Heavyweight Championship (1 раз)
 World Wrestling Federation
 Зал славы WWE (1996)
 Wrestling Observer Newsletter
 Команда года (1981) с Терри Горди
 Best Flying Wrestler (1981)
 Best Wrestling Maneuver (1981, 1983) Superfly Splash
 Другие титулы
 Tri-State Heavyweight Championship (1 раз)
 USA New York Championship (1 раз)
 USA Pro Heavyweight Championship (1 раз)
 SXA United States of America Championship (1 раз)

Примечания

Ссылки 

 
 
 Профиль Джимми Снуки на сайте Cagematch.net
  Профиль Джимми Снуки на сайте Wrestlingdata.com
 Профиль Джимми Снуки на сайте Internet Wrestling Database

Рестлеры, известные под псевдонимами
Члены Зала славы WWE
Умершие от рака желудка
Семья Аноа’й
Рестлеры США